Operation Avalanche bezeichnet:

 Operation Avalanche (Zweiter Weltkrieg), Teil der alliierten Invasion in Italien, 1943
 Operation Avalanche (Kinderpornographie), großangelegte Untersuchung von Kinderpornographie im Internet in den USA, gestartet 1999
 Operation Avalanche (Afghanistan), US-geleitete Offensive in Afghanistan im Dezember 2003
 Operation Avalanche (Film), US-amerikanischer Thriller von Matt Johnson aus dem Jahr 2016